Дмитрий Кириченко:
* Кириченко, Дмитрий Владимирович (род. 1987) — российский волейболист.
 Кириченко, Дмитрий Сергеевич (род. 1977) — российский футболист.